Spojení písmen M a číslice 19 může mít různé významy:

 Messier 19 – kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
 Microcar M19 – slovenský malý nákladní automobil
 Dálnice M19 (Maďarsko) – rychlostní silnice v Maďarsku